Kweern, een korenmolen die met de hand wordt rondgedraaid
 Molensteen, een ronde steen die onder andere in windmolens en watermolens wordt gebruikt voor het malen